«Почетный гражданин города Саратова» — звание, которое присваивается Саратовской городской думой ежегодно ко дню города. Звание присваивается в целях признания выдающихся заслуг граждан перед городом Саратовом, поощрения выдающейся личной деятельности, направленной на пользу городского сообщества, обеспечения его благополучия и процветания.

Основание присвоения 
Основанием для присвоения звания Почетного гражданина являются долговременная и устойчивая известность среди населения города Саратова вследствие:

 совершения героических и мужественных поступков во благо жителей города Саратова;
 осуществление благотворительной и меценатской деятельности
 получившей широкое признание у жителей города Саратов общественной, культурной, научной, политической, производственной, хозяйственной, спортивной деятельности, благодаря которой гражданин обрел широкую известность и авторитет;
 внесение вклада в социально-экономическое развитие города Саратова, повышение его роли как центра культуры, экономики и науки;
 внесение вклада в воспитание подрастающего поколения, и в формирование у него чувства патриотизма.

Регалии 
Почетному гражданину также положены следующие регалии:

 Диплом Почетного гражданина города Саратова;
 Лента Почетного гражданина города Саратова;
 Нагрудный знак Почетного гражданина города Саратова;
 Удостоверение Почетного гражданина города Саратова.

Эти регалии вручаются лицу, удостоенному звания Почетного гражданина, или его наследникам, в случае смерти лица, удостоенного звания Почетного гражданина, главой муниципального образования «Город Саратов» в торжественной обстановке.

Также Почетному гражданину положена ежегодная материальная помощь и помощь в оплате похорон в случае смерти.

Звания Почетный гражданин могут лишить в случае обвинительного приговора суда за умышленное преступление.

Представлены к награде жители Саратова

Список 
 Бикташев, Евгений Михайлович — Народный артист России, Заслуженный артист Российской Федерации, композитор
 Головачев, Владимир Георгиевич — Награжден двумя орденами «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», орденом «Петра Великого» II степени.
 Кочнев, Юрий Леонидович — Заслуженный артист РСФСР, Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, действительный член Российской Академии Искусств
 Сметанников, Леонид Анатольевич — Народный артист СССР, Заслуженный артист РСФСР, Заслуженный артист Кара-Калпакской АССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки
 Учаев, Анатолий Васильевич — Заслуженный художник РСФСР, Народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина, член правления Союза художников СССР.
 Трубецков, Дмитрий Иванович — член-корреспондент Российской Академии Наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования, действительный член Российской Академии Естественных Наук, действительный член «Международной Академии Наук Высшей Школы».
 Захаров, Анатолий Александрович — Более 58 лет является организатором и руководителем Саратовского шахматного клуба, Президентом общественной организации «Федерация шахмат г. Саратова». Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, Отличник физической культуры и спорта СССР, международный арбитр. Награжден медалью «За доблестный труд», медалью «Ветеран труда», знаком ЦК ВЛКСМ «За активную организацию детского спорта».
 Брятко, Николай Афанасьевич — Заслуженный артист Башкирской АССР, Народный артист Российской Федерации, долгое время являлся доцентом кафедры оркестрового дирижирования и оперной подготовки Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова.
 Филинова, Вера Петровна — Педагогический стаж работы более 60 лет. Заслуженный учитель школы РСФСР, имеет орден Ломоносова «За заслуги и большой личный вклад в развитие отечественной науки и образования». Лауреат Всероссийского конкурса школьных учителей физики и математики в номинации «Учитель, воспитавший ученика» фонда «Династия», обладатель гранта Джорджа Сороса, победитель конкурса «Лучший учитель Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование».
 Горбатов, Анатолий Николаевич — Заслуженный учитель школы РСФСР. Награжден знаками: «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», Олимпийского комитета России «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России».
 Алиферова, Лилия Ивановна — Заслуженный работник культуры РСФСР. Трудовой стаж 60 лет: педагог-методист методкабинета Облздравотдела, заведующая научно-методического отдела Центральной городской библиотеки — 20 лет. Награждена знаками Министерства культуры РФ «За милосердие и благотворительность», «За достижения в культуре», «За благое», «Рыцарь детства», Саратовского регионального отделения Благотворительного Российского фонда, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
 Тупикова, Тамара Григорьевна — Преподаватель высшей категории, работала в области физической культуры и спорта свыше 55 лет Заслуженный тренер РСФСР, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, мастер спорта СССР по легкой атлетике, Отличник народного просвещения РСФСР, судья по спорту всесоюзной категории.
 Тупикин, Владимир Дмитриевич — Ранее работал директором Центрального НИИ измерительной аппаратуры города Саратова. Являлся членом координационного научно-технического совета по СВЧ электронике НТС Министерства электронной промышленности СССР и оборонной промышленности Российской Федерации, научно- координационного совета управления МО по СВЧ технике для систем и комплексов вооружения и военной техники при Начальнике Вооружения Вооруженных сил Российской Федерации.
 Карпенко, Галина Михайловна — Директор МОУ Лицея № 15 Заводского района Саратова. Заслуженный учитель Российской Федерации, победитель регионального конкурса «Лидер в образовании», Российско-Американского конкурса директоров школ по программе «АСПРЯЛ» департамента США совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации.
 Чернышков, Виктор Михайлович — Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, мастер спорта СССР. Спортивной и трудовой деятельностью, посвященной развитию футбола занимался более 59 лет.
 Шиширин, Владимир Алексеевич — Ранее работал учителем физической культуры муниципального автономного образовательного учреждения «Лицей № 3 им. А. С. Пушкина». Стаж педагогической работы свыше 40 лет. Им опубликованы 6 работ дидактического материала для учителей физического воспитания и учащихся выпускных классов.
 Ландо, Александр Соломонович — Ранее являлся председателем Общественной палаты Саратовской области, был директором Института законотворчества ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». Стаж педагогической деятельности составляет более 44 лет, имеет более 70 научных работ и монографий, автор около 100 законодательных инициатив. За вклад и развитие института российской адвокатуры и защиту конституционных прав, свобод и законных интересов граждан в 2002 г. награжден золотой медалью имени Ф. Н. Плевако.
 Корнев, Анатолий Семенович — Заслуженный строитель Российской Федерации. Более 45 лет занимался работой в строительной отрасли. В Саратове при его участии построено около 200 объектов жилищных и общественных зданий, в том числе памятник «Журавли» в Парке Победы, областная клиническая больница в Смирновском ущелье, 10 корпус СГУ и другие.
 Демченко, Александр Иванович — Доктор искусствоведения, профессор Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, Саратовского областного колледжа искусств и Тамбовского музыкально-педагогического института имени С. В. Рахманинова. В 2017 году ему присуждена Международная премия имени Николая Рёриха, которой с 2003 года отмечают особые заслуги в сфере служения культуре и общественному благу. Является автором около 1000 научных публикаций, свыше 200 книг и брошюр, подготовил более 50 кандидатов и докторов наук, успешно защитивших диссертации.
 Семенов, Анатолий Федорович — Мастер спорта СССР и международного класса по боксу, чемпион Советского Союза, трехкратный чемпион СССР и Спартакиады народов СССР по боксу
 Посадский, Виктор Николаевич — Генеральный конструктор — заместитель генерального директора ЗАО "Научно-производственный центр «Алмаз-Фазотрон». Лауреат Государственной премии СССР в области радиоэлектроники, Заслуженный конструктор Российской Федерации, Почетный радист СССР, Почетный работник электронной промышленности, кандидат технических наук.
 Зорина, Елена Михайловна — Более 55 лет являлась директором ООО «Белочка». Член Совета ветеранов войны труда, правоохранительных органов и вооруженных сил Фрунзенского района г. Саратова и руководитель секции участников Сталинградской битвы. Участница Великой Отечественной войны с апреля 1942 года по сентябрь 1945 года. За свою плодотворную трудовую деятельность внесена в энциклопедию «Лучшие люди России», является лауреатом премии Петра Великого, награждена Золотой Звездой Петра Великого.
 Ненадых, Тамара Михайловна — Мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, многократная чемпионка всесоюзных и международных соревнований, судья республиканской категории, заслуженный работник физической культуры России.
 Бокова, Людмила Николаевна — Заслуженный учитель Российской Федерации, победитель VIII Всероссийского конкурса «Женщина — директор года», проводимого под патронатом Совета Федерации.
 Муренина, Галина Платоновна — Почетный академик Международной Академии культуры и искусства, член Союза журналистов России, лауреат литературной премии им. А. П. Чехова. Ее имя значится в международной энциклопедии «Who is Who в России», в сборнике «2000 выдающихся интеллектуалов XXI века», в списке «100 ведущих просветителей 2009».
 Петрова, Тамара Васильевна — Внесла огромный вклад в социально-экономическое развитие города Саратова, во время работы на различных руководящих должностях в течение более 40 лет много и плодотворно занималась развитием промышленного производства, торговли, службы быта, транспорта, социальной сферы и других отраслей народного хозяйства.

Почетные граждане Саратова, проживающие в Москве 
 Громов, Борис Всеволодович — Председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Кадровый военный, генерал-полковник в отставке, участник военных действий в Афганистане, Герой Советского Союза.
 Романов, Анатолий Александрович — Ранее являлся командующим внутренними войсками МВД России, заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации. Генерал-полковник, Герой Российской Федерации.
 Газманов, Олег Михайлович — Заслуженный артист России, народный артист России, певец, композитор, поэт.

Примечания 

 
Саратов